

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Vem“ beginnt.

Vem 



Vemb 
 Vember, Mika (* 1979), österreichische Singer-Songwriterin und Multi-Instrumentalistin

Vemi 
 Vemić, Dušan (* 1976), serbischer Tennisspieler
 Vemić, Miloš (* 1987), serbischer Volleyballspieler